Washington County Courthouse ist der Name folgender Bauwerke:

im NRHP gelistete Objekte:

 Washington County Courthouse (Alabama), ID-Nr. 97000655
 Washington County Courthouse (Arkansas), ID-Nr. 72000212
 Washington County Courthouse (Georgia), ID-Nr. 80001260
 Washington County Courthouse (Idaho), ID-Nr. 87001602
 Washington County Courthouse (Indiana), ID-Nr. 80000047
 Washington County Courthouse (Iowa), ID-Nr. 81000273
 Washington County Courthouse (Kansas), ID-Nr. 00000328
 Washington County Courthouse (Kentucky), ID-Nr. 77000660
 Washington County Courthouse (Maine), ID-Nr. 76000119
 Washington County Courthouse (Maryland), ID-Nr. 74000976
 Washington County Courthouse (Minnesota), ID-Nr. 71000443
 Washington County Courthouse (Nebraska), ID-Nr. 89002221
 Washington County Courthouse (North Carolina), ID-Nr. 79001761
 Washington County Courthouse (Pennsylvania), ID-Nr. 74001812
 Washington County Courthouse (Texas), ID-Nr. 90000447
 Washington County Courthouse and Jail (Wisconsin), ID-Nr. 82000718

weitere:
 Washington County Courthouse (Colorado)
 Washington County Courthouse (Florida)
 Washington County Courthouse (Illinois)
 Washington County Courthouse (Missouri)
 Washington County Courthouse (Mississippi)
 Washington County Courthouse (New York)
 Washington County Courthouse (Ohio)
 Washington County Courthouse (Oklahoma)
 Washington County Courthouse (Oregon)
 Washington County Courthouse (Rhode Island)
 Washington County Courthouse (Tennessee)
 Washington County Courthouse (Utah)
 Washington County Courthouse (Virginia)
 Washington County Courthouse (Vermont)

Siehe auch:
 Old Washington County Courthouse